La Coppa di Lega svizzera 2021 è la 17ª edizione della SBL Cup, la Coppa di Lega organizzata da Swiss Basketball.

Partecipanti 
Partecipano 8 squadre della Swiss Basketball League 2020-2021.

Tabellone

Finale 

Pallacanestro nel 2021